Лесна́я (ранее — Грязные Харчевни) — деревня в Новгородском муниципальном районе Новгородской области, административный центр Лесновского сельского поселения.

Географическое положение 
Расположена в 32 км к юго-востоку от областного центра — Великого Новгорода, на трассе  (Великий Новгород — Псков).

История 
В 1963 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Грязные Харчевни переименована в деревню Лесная Новгородского сельского района.

Население

Транспорт 
Так как деревня находится на трассе, то в ней останавливаются все пригородные и внутриобластные автобусы направления на Шимск, Старую Руссу, Волот, Холм, Парфино и многие другие. Действует регулярный прямой маршрут № 130 Лесная — Великий Новгород.

Примечания 

Населённые пункты Новгородского района